Die Liste der Spieler der Seattle Sounders umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise Seattle Sounders seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 2009 mindestens einen Einsatz in der MLS absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 22. November 2009 (Ende der Saison 2009).

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für den Seattle Sounders FC absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für den Seattle Sounders FC erzielte.
 Play-off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für den Seattle Sounders FC absolvierte.
 Play-off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für den Seattle Sounders FC erzielte.
 Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit beim Seattle Sounders FC in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Quellen 

Seattle Sounders Fc Spieler
!
Seattle Sounders Fc
Fussballspieler Seattle Sounders Fc